Джеймс Уорд (; род. 9 февраля 1987 года, Лондон, Великобритания) — британский профессиональный теннисист. Обладатель Кубка Дэвиса 2015 года. Бывшая вторая ракетка Великобритании, высшая позиция в мировом рейтинге — 89. За карьеру выиграл 4 «челленджера» в одиночном разряде и два — в парном.

Общая информация 
Джеймс — один из двух детей Тины и Джима Уордов; его сестру зовут Лорен.

Британец в теннисе с 11 лет. Любимое покрытие — хард.

Своё мастерство британец ныне оттачивает в академии LTA в Роухэмптоне, а до этого он некоторое время тренировался в академии Хуана Карлоса Ферреро в Вильене.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2014 — 107
 2013 — 161
 2012 — 253
 2011 — 162
 2010 — 201
 2009 — 270
 2008 — 280
 2007 — 558
 2006 — 914

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Интересные факты 
 Тренер Джеймса по физподготовке — Диего Высоцкий — боец MMA.
 В феврале 2009 года Уорд участвовал в специальном плей-офф LTA за место в национальной команде на матч Кубка Дэвиса-2009 против сборной Украины. В одном из матчей он победил Криса Итона со счётом 6-3, 6-2, 6-7(3), 2-6, 21-19. Тот матч длился 6 часов 40 минут.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Великобритании
Обладатели Кубка Дэвиса